Staken bezeichnet:
 eine Stocherstange zur Fortbewegung von Wasserfahrzeugen
 Staken, bis 1938 Stawken, Kreis Angerburg, Ostpreußen, seit 1945: Stawki (Węgorzewo), Dorf im Powiat Węgorzewski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Stakholz, Hölzer zwischen den Gefach-Balken im Holzfachwerk
Siehe auch: 
Staaken 
Stake
Stacken